Youri Davidovitch Levitansky (en russe Ю́рий Дави́дович Левита́нский ; né le  à Kozelets, région de Tchernihiv, RSS d'Ukraine et mort le  à Moscou) est un poète et traducteur de langue russe. Lauréat du prix d'État de la fédération de Russie dans le domaine de la littérature et de l'art de 1994.

Biographie 
Youri Levitansky est né le , dans la ville de Kozelets (région de Tchernihiv, RSS d'Ukraine). Peu de temps après sa naissance, sa famille a déménagé à Kiev, puis à Stalino (aujourd'hui Donetsk). En 1938, Yuri Levitansky est allé à Moscou, pour s'inscrire, en 1939, à  l'Institut de philosophie, de littérature et d'histoire.

Soldat, puis lieutenant au Front de l'Est durant la Seconde Guerre mondiale, il sera décoré notamment de l'ordre de l'Étoile rouge, l'une des plus hautes décorations militaires soviétiques de l’Armée rouge. 

Il quitte l'armée en 1947 et publie son premier recueil de poésie en 1948.

En 1957, il devient membre de l'Union des écrivains soviétiques.

En 1993, il est l'un des signataires de la Lettre des 42, en réaction à la crise constitutionnelle russe.

Livres de poésie 
(titres en russe)
 Солдатская дорога: Стихи. — Иркутск, 1948.
 Встреча с Москвой: Стихи. — Иркутск, 1949.
 Самое дорогое: Стихи в защиту детей. — Иркутск : Обл. изд., 1951. — 116 с.
 Наши дни: Книга стихов. — М. : Молодая гвардия, 1952. — 104 с.
 Утро нового года: Стихи. — Новосибирск : Обл изд., 1952. — 112 с.
 Листья летят: Стихи. — Иркутск : Кн. изд., 1956. — 94 с.
 Секретная фамилия. — Иркутск, 1957.
 Стороны света: Стихи. — Moscou, 1959.
 Земное небо. — Moscou, 1963.
 Теченье лет: Стихи. — Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1969. — 144 с.: портр.
 Кинематограф: Книга стихов. — М: Советский писатель, 1970. — 128 с.
 Воспоминанье о красном снеге: Стихи. — М.: Художественная литература, 1975. — 208 с.
 День такой-то: Книга стихов. — М.: Советский писатель, 1976. — 112 с.
 Сюжет с вариантами: Книга пародий. — Moscou, 1978. Архивировано из первоисточника 29 ноября 2012..

 Два времени: Стихи. — М.: Современник, 1980. — 190 с.
 Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом. — М., Советский писатель, 1981. — 128 с. Тираж 25 000 экз.
 Избранное. — Moscou, 1982.
 Годы: Стихи. — М.: Советский писатель, 1987. — 352 с. Тираж 50 000 экз.
 Белые стихи. — М.: Советский писатель, 1991. — 112 с. : портр.
 Меж двух небес: Стихи. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 366 с.
 Когда-нибудь после меня. — М.: Полиграфресурсы, 1998. — 608 с.
 Зелёные звуки дождя. — М.: Эксмо-Пресс, 2000. — .
 Сон об уходящем поезде. — М.: Русская книга, 2000. — 384 с. — .
 Чёрно-белое кино. — М.: Время, 2005. — 496 с. — .
 Каждый выбирает для себя. — М.: Время, 2005. — 640 с. — .
 Окно, горящее в ночи. — М., «Эксмо», 2012 г. 320 с.

Œuvres choisies 
 Левитанский Ю. Д. Каждый выбирает для себя. — М.: Время, 2005. — 640 с. — .

Livres parus à l'étranger 
  Versei. Budapest, 1977.
  Vspomínka na červený sníh. Praha, 1983.
  Бягащо пространство. София, 1984.

Traductions 
 Ацо Шопов: Ветер приносит погожие дни, составитель А. Романенко, переводчик Ю. Левитанский, Moscou, Прогресс, 1964
 От мая до мая: Стихи поэтов социалистических стран. М.: Прогресс, 1975.
 Зиедонис И. Эпифании. М.: Советский писатель, 1977.

Bibliographie sur Levitansky 
 Сидоров Е. Исполненные доброго доверья… // «Литературная газета». — 1970. — 19 августа;
 Латынина А. Жизнь моя, кинематограф… // «Литературная Россия». — 1972. — 14 апреля;
 Поздняев М. Рядом и чуть впереди… // «Литературная газета». — 1983. — № 50;
 Сергеев М. // Литературная Сибирь. — Вып. 2. — Иркутск, 1988;
 Казак В. Лексикон русской литературы XX века. — М., 1996;
 Гомберг Л. Война и мир Юрия Левитанского. — М., 1997;
 Семёнов В. // Русские писатели XX века. — М., 2000.
 Гомберг Л. Иронический человек. Юрий Левитанский: штрихи к портрету. — М.: Время, 2012. — .

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de l'auteur. Архивировано из первоисточника 29 ноября 2012.
   anniversaire de la naissance de Levitanski  Архивировано из первоисточника 29 ноября 2012.
 Стихи Юрия Левитанского.
 

Poète russe du XXe siècle
Traducteur russe du XXe siècle
Traducteur soviétique
Récipiendaire de l'ordre de l'Étoile rouge
Récipiendaire du prix d'État de la fédération de Russie
Récipiendaire de l'ordre de la Guerre patriotique, 2e classe
Titulaire de la médaille pour la Défense de Moscou
Titulaire de la médaille pour la victoire sur l'Allemagne dans la Grande Guerre patriotique
Titulaire de la médaille pour la prise de Budapest
Titulaire de la médaille du jubilé « 40 ans de la victoire dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 »
Titulaire de la médaille du jubilé « 50 ans de la victoire dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 »
Titulaire de la médaille pour la victoire sur le Japon
Naissance en janvier 1922
Décès en janvier 1996
Décès à Moscou
Décès à 74 ans
Personnalité inhumée au cimetière Vagankovo